Santa Anita kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Santa Anita, Argentina, Entre Ríos,

Honduras 

 Swan Islands (öar i Honduras), Departamento de Islas de la Bahía,

Mexiko 

 Santa Anita, Jalisco, ort, 
 Santa Anita, Guerrero, ort, Copanatoyac, 
 Santa Anita, Celaya, ort, 
 Santa Anita, Baja California, ort, 
 Santa Anita, Ixhuatán, ort, 
 Santa Anita, Silao de la Victoria, ort, 
 Santa Anita, Aquismón, ort, 
 Santa Anita, San Felipe, ort, 
 Santa Anita, Simojovel, ort, 
 Santa Anita, Xilitla, ort, 
 Santa Anita, Venustiano Carranza, ort, 
 Santa Anita, La Concordia, ort, 
 Santa Anita, San Diego de la Unión, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar